

Anno 
 902 o 902 a.C.

Codici 
 902 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ootake, nella Prefettura di Hiroshima, del Giappone

Matematica 
 902 – numero

Strade 
 Pista Kverkfjallaleið in Islanda